Обсерватория ISON-NM (от ISON — Нью-Мексико) — астрономическая обсерватория, дистанционно управляемая по российскому проекту ISON (ПулКОН), начало реализации проекта — декабрь 2009 года. Располагается в горной местности в 40 км от города Аламогордо, на высоте 2217 метров над уровнем моря на территории национального парка Линкольна около ранчо «New Mexico Skies», на горе Джой (Mt. Joy), в 5 км от посёлка Мейхилл, штат Нью-Мексико, США.

Коллектив обсерватории 
 Леонид Еленин — дистанционный наблюдатель
 Игорь Молотов — координатор проекта ISON

История обсерватории 
Договоренность о создании дистанционной российской обсерватории на территории США была достигнута в декабре 2009 года. Телескоп был установлен под сдвижной крышей, управляемой метеостанцией. Первый технический свет на 45,5-см телескопе был получен 13 апреля 2010 года, а 21 мая на обсерватории начались постоянные дистанционные наблюдения. 7 июня 2010 года обсерватория получила в Центре малых планет код «H15». Проницание на данный момент за 30-секундные экспозиции составляет около 20,0 звёздной величины, ожидается после доработки инструмента увеличить проницание до 20,5 звёздной величины. Планируется сделать общий доступ к архивным снимкам обсерватории.

Инструменты обсерватории 
 Centurion-18 (D = 455 мм, F = 1270 мм, производитель «Astroworks») + ПЗС-камера FLI ML09000-65 (3056×3056 пикселов, размер пиксела 12 мкм), поле зрения 100’×100’, масштаб изображения 1,95"/пиксел, вилочная монтировка с системой управления TCS MKS-4000

Направления исследований 
 Поиск астероидов, сближающихся с Землёй
 Оптические послесвечения гамма-всплесков
 Астрометрия астероидов и комет

Основные достижения 
 В первом обзоре 4×4 площадки выявлено 112 объектов (большинство астероидов, 2 из них новых). При 30-секундных экспозициях проницание составило 20,1 зв. вел.
 28 июля 2010 года через 28 минут после фиксации всплеска в гамма-диапазоне был зафиксировано оптическое послесвечение (18 зв. вел.) гамма-всплеска GRB100728B на обсерватории ISON-NM
 10 августа 2010 года был открыт первый астероид на данной обсерватории, , являющийся марс-кроссером.
 10 сентября обзором был открыт первый NEO — 
 10 декабря 2010 года была открыта первая комета C/2010 X1 (Еленина) (первая российская комета после распада СССР — открыта на обсерватории, создание которой финансировано из России)

Интересные факты 
 Средняя продолжительность астрономических сумерек в обсерватории составляет 8 часов 52 минуты
 Обсерватория ISON-NM является первой российской дистанционно управляемой обсерваторией в западном полушарии Земли
 С кометой C/2010 X1 связана теория заговора. По мнению сторонников теории, комета используется инопланетянами для осуществления полёта на Землю.

Примечания

Ссылки 
 Публикации в базе данных NASA ADS
 Удалённая обсерватория в Нью-Мексико — форум ISON
 wikimapia.org с указанием обсерватории
 Астрометрические наблюдения астероидов на сайте AstDyS
 Игорь Молотов, Леонид Еленин, Первый российский интернет-телескоп в Западном полушарии, сайт «ПулКОН» и «Низкочастотная РСДБ-сеть», 04.08.2010.

См. также 
 Список астрономических инструментов

Здания и сооружения, построенные в 2009 году в США
История Нью-Мексико
Обсерватории